Savoia-Marchetti S.78 – idrovolante biplano monomotore della Savoia-Marchetti